Абуталеб — фамилия, известные носители:

 Абуталеб, Ахмед  (род. 1961) — голландский политик.
 Абуталеб, Талеби (1945—2008) — иранский борец.